Asa May House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Asa May House (Florida), ID-Nr. 72000329
 Asa May House (Vermont), ID-Nr. 93000240